Де́ктери () — населённый пункт в Резекненском крае Латвии. Входит в состав Наутренской волости. Расстояние до города Лудза составляет около 66 км.

По данным на 2017 год, в населённом пункте проживало 92 человека. Имеется библиотека.

История 
В советское время населённый пункт был центром Миглиниекского сельсовета Лудзенского района. В селе располагалась центральная усадьба колхоза «Лиесма» ( — «Пламя»).

Примечания 

Населённые пункты Резекненского края
Наутренская волость